Килико () — французская фамилия. Известные носители:

 Килико, Джино (род. 1955) — канадский оперный певец конца XX и начала XXI века, баритон, сын Луи Килико.
 Килико, Луи (1925-2000) — канадский оперный певец (баритон) и педагог второй половины XX века.